Pinheiro - em inglês, pine

Localidades

Pine (Arizona)
Ou ainda:
La Pine
Pine City
Pine Lakes
Pine Castle
Pine Haven
Pine Bluffs

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos